Kalloni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kalloní (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Kalloní (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Lésvou, 
 Kalloní (ort i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 

Robotskapade Greklandförgreningar